John Bussell, voluit John Garrett Bussell (1803-1875), Engels ontdekkingsreiziger en vroege immigrant in Australië
Jan Bussell, voluit John Garrett Bussell (1909-1984/85), Engels speler, maker en schrijver voor het poppentheater, scenarioschrijver en televisieproducent